Dow Corning Tennis Classic 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Соревнования проводились в Мидленде, США — с 6 по 12 февраля 2012 года, являясь первым крупным турниром в сезоне в Новом Свете.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Луция Градецкая (№ 47 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ольга Говорцова выигрывает свой 1й титул в сезоне и 3й за карьеру на соревнованиях цикла.
 Магдалена Рыбарикова уступает свой 1й финал в сезоне и 7й за карьеру на соревнованиях цикла.

Парный разряд

Факты 
 Андреа Главачкова выигрывает свой 1й титул в сезоне и 17й за карьеру на соревнованиях цикла.
 Луция Градецкая выигрывает свой 1й титул в сезоне и 30й за карьеру на соревнованиях цикла.

См. также 
 Dow Corning Tennis Classic
 Цикл женских турниров ITF 2012

Ссылки 
 Официальный сайт
 

США
Теннис
Февраль 2012 года
2012